Choiseul-Praslin ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-César de Choiseul-Praslin (1756–1808), französischer Militär und Politiker
 César Gabriel de Choiseul-Praslin (1712–1785), französischer Militär, Diplomat und Staatsmann
 Charles Théobald de Choiseul-Praslin (1805–1847), französischer Adliger